Salone Margherita – teatro di Milano
 Salone Margherita – café-chantant di Napoli 
 Salone Margherita – teatro di Roma